Filip Daems (Turnhout, 31 oktober 1978) is een Belgische oud-voetballer die bij voorkeur als verdediger speelde.

Hij verruilde in 2004 Gençlerbirliği voor Borussia Mönchengladbach. Daems werd in 2009 aanvoerder van Mönchengladbach. Hij was een linksbenige verdediger die voornamelijk op de linkerflank speelde. Hij kon ook centraal in de verdediging en op het middenveld spelen.

Daems speelde eerder ook voor KFCV Alberta Geel, Verbroedering Geel en Lierse SK. Mede door een achillespees blessure speelde hij in het seizoen 2006-07 helemaal niet. Op 24 april 2015 kondigde KVC Westerlo aan dat Daems hen in het seizoen 2015 - 2016 zou komen versterken.

Daems speelde acht wedstrijden voor de nationale ploeg van België, waar hij voor zijn positie concurreerde met onder anderen Nicolas Lombaerts, Jan Vertonghen, Jelle Van Damme, Thomas Vermaelen en Sébastien Pocognoli.

Voor de kwalificatiewedstrijd tegen Oostenrijk en Kazachstan in het kader van het EK liet Daems aan bondscoach Georges Leekens weten liever niet meer opgeroepen te worden voor de Rode Duivels. De reden hiervoor was dat hij de kans wou geven aan jong talent om opgeroepen te worden en de trainingskampen mee te maken.

Carrière

Erelijst
 Lierse SK
Winnaar Beker van België
1998/99

 Borussia Mönchengladbach Kampioen 2. Bundesliga
2007/08

Daems, Filip